

Persone 
 Barattelli – cognome italiano
 Bonaventura Barattelli (1888-1933) – compositore e pianista italiano

Altro 
 Barattelli Costruzioni e Restauri 1885 – azienda italiana del settore delle costruzioni e dell'ingegneria